Liríope tiene dos significados distintos:

 Liríope, en la mitología griega y romana, era una ninfa de Tespia y madre de Narciso.

 Liriope es un género de plantas de la familia de los lirios. Como el Narciso